Артополот:

 Артополот — приток Сулы, река в Сумской и Полтавской областях (Украина)
 Артополот — приток Многи, река в Полтавской области (Украина)
 Артополот — заказник в Гадячском районе (Полтавская область, Украина)
 Артополот — заказник в Лохвицком районе (Полтавская область, Украина)